Epipedobates  — род бесхвостых земноводных из семейства древолазов.

Описание 
Общая длина представителей этой рода достигает 3—3,5 см. Наблюдается половой диморфизм: самки крупнее самцов. Голова небольшая, туловище стройное, вытянутое. Пальцы с округлыми дисками в виде присосок. У большинства видов глаза большие, навыкате. Окраска яркая: на тёмном фоне спины преобладают красные, оранжевые, жёлтые цвета. Брюхо более однотонное.

Образ жизни 
Предпочитают тропические и субтропические леса, места вдоль рек, сельскохозяйственные угодья. Встречаются на высоте до 2000 м над уровнем моря. Активны днём или утром. Питаются мелкими беспозвоночными.

Распространение 
Обитают в Колумбии, Эквадоре и Перу.

Классификация 
На февраль 2023 года в род включают 8 видов:

Примечания

Литература 
 
 
 Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.) (2011). Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist.. Species 2000: Reading, UK.. Retrieved on 24 september 2012.

Древолазы
Приложения СИТЕС
Эндемики Южной Америки